Onk steht für:
 Djebel Onk, Gebirge in Tebessa (Provinz), Algerien
 El Onk, Erhebung in Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Marokko

onk steht für:
 Kabore One (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters One (Dialektcluster) innerhalb der Torricelli-Sprachen in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

ONK steht für:
 Olenyok Airport (IATA-Code), Flughafen von Olenjok (Ort), Republik Sacha (Jakutien) in Sibirien, Russland

Abkürzung